Regeringen Bildt kan syfta på två svenska regeringar:

Regeringen Gillis Bildt (1888–1889)
Regeringen Carl Bildt (1991–1994)